Yankov (en bulgare : Янков) est un patronyme bulgare dérivé du prénom Yanko (« Jean ») ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Chavdar Yankov (né en 1984), footballeur bulgare ;
 Ivan Yankov (né en 1951), lutteur bulgare ;
 Radoslav Yankov (né en 1990), snowboardeur bulgare ;
 Ventsislav Yankov (né en 1926), pianiste bulgare ;
 Zlatko Yankov (né en 1966), footballeur bulgare.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare